Asie může označovat:

 Asie – největší a nejlidnatější světadíl
 Asie (mytologie) – nymfa, jedna z Ókeanoven, někdy ztotožňovaná s Klymené
 Asie (provincie) – provincie starověkého Říma v letech 133 př. n. l. – asi 293
 Malá Asie – Anatolie, západoasijský poloostrov který zahrnuje většinu území dnešního Turecka

Související články 
 Asia